Гран-при Италии 1950 года — седьмой, заключительный этап сезона 1950 года Формулы-1. Гонка состоялась 3 сентября 1950 года в Монце. К данному этапу теоретический шанс стать чемпионом остался у троих гонщиков «Альфа-Ромео» — Фанхио, Фарина и Фаджоли, при этом шансы последнего были чисто теоретическими — ему непременно нужно было побеждать, чтобы увеличить свой очковый запас, тогда как для его партнёров любой результат пошёл бы в зачет. В конце концов Фанхио сошёл, сменив по ходу гонки две машины, и его отсутствие Фарина легко победил, став первым чемпионом мира в гонках Формулы-1. Также в этой гонке впервые в сезоне Аскари смог вмешаться в борьбу гонщиков «Альфы» между собой — в квалификации он занял второе место, и в гонке стал вторым совместно с Дорино Серафини. Третье место досталось Фаджоли, а оставшиеся места в очковой зоне завоевали Розье и Этанселен на «Тальбо-Лаго». Последний установил рекорд, не побитый до сих пор — он стал самым пожилым гонщиком, заработавшим очки. Всего в гонке смогли финишировать лишь семь гонщиков.

Перед Гран-при 
За два месяца, прошедшие с последнего зачетного Гран-при во Франции, состоялось сразу восемь внезачётных гонок. Половину из них выиграли гонщики «Альфы»: Фарина победил в Бари и Сильверстоуне, Фанхио завоевал Гран-при Наций в Женеве и Кубок Ачербо в Пескаре. В отсутствие гонщиков «Альфы» Розье победил в Гран-при Альби и первом в истории Гран-при Нидерландов, а Уайтхед на частном «Феррари» победил в дорожной гонке в Джерси и завоевал Ульстер Трофи.

Пилотский состав перед последним этапом претерпел существенные изменения. В «Альфа-Ромео» в дополнение к основному составу выставили Пьеро Таруффи и тест-гонщика Санези, доведя тем самым численность команды до пяти автомобилей. Виллорези во время Гран-при Наций попал в аварию и был травмирован, так что в Италии вместо него в «Феррари» пригласили мотогонщика Дорино Серафини. Заводская команда «Тальбо-Лаго» была расформирована, так что данная марка в этом и последующих Гран-при была представлена исключительно силами частных команд и гонщиков. Заводская «Гордини» вновь была представлена двумя гонщиками. Присутствовало множество частников, а также очень своеобразный участник — Клементе Бьондетти оборудовал свой спорткар Ferrari 166S двигателем марки Jaguar, объёмом 3,4 литра (при максимуме в 4,5). Это было единственное участие марки «Ягуар» в Формуле-1 вплоть до 2000 года, а также единственный в истории случай, когда автомобиль «Феррари» был оборудован двигателем не производства «Феррари».

Квалификация 
В квалификации Аскари благодяря новому автомобилю сенсационно занял второе место, отстав от обладателя поул-позиции Фанхио всего на 0,2 секунды. Вообще, он стал всего лишь вторым в сезоне гонщиком, кому удалось нарушить гегемонию «Альфы» в первом ряду (первым стал Гонсалес в Монако). Оставшиеся два места на первом ряду достались Фарине и прекрасно показавшему себя Санези, который отодвинул во второй ряд участника основного состава Фаджоли. Также во втором ряду оказался второй гонщик «Феррари» Серафини, также обладавший новым автомобилем, и ещё один гонщик «Альфы» Таруффи. Бьондетти на своём необычном автомобиле не показал ничего сколь-нибудь содержательного, оказавшись третьим с конца, то есть 25-м.

Гонка 
Со старта и в течение 20-ти кругов Аскари удавалось бороться с гонщиками «Альфа-Ромео», но такой темп оказался слишком разрушителен для автомобиля, и Альберто сошёл из-за перегрева. Позднее он пересядет в машину Серафини и умудрится опередить всех, кроме победителя. Через два круга после Аскари сходит и Фанхио — сломана коробка передач. На пит-стопе он забирает автомобиль Пьеро Таруффи, но ещё через девять кругов снова сходит — на этот раз из-за поломки двигателя, так что ему достаётся только одно очко за лучший круг, установленный ещё на 7-м круге. В итоге, победу без особых сложностей одержал Фарина, что и позволило ему стать первым чемпионом мира.

|}

 Лидеры:
 Нино Фарина (круги 1—13, 16—80)
 Альберто Аскари (круги 14—15)
 Хуан Мануэль Фанхио получил одно очко за быстрый круг.
 Луиджи Фаджоли не получил четыре очка за третье место в зачёт чемпионата мира, так как на его счету уже были 4 2-х места, а в зачёте учитывались лучшие четыре результата в сезоне.
 Филипп Этанкелен финишировал пятым, тем самым став самым пожилым гонщиком, получавшим очки в чемпионате Формулы-1.
 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 1:58,6
 Быстрый круг: Хуан Мануэль Фанхио — 2:00,0
 Передача автомобилей
 Автомобилем № 48 управляли двое: сначала Серафини со старта до 47-го круга, затем Аскари, который финишировал на нём вторым. 6 очков за второе место гонщики разделили поровну. Аскари, кроме того, классифицирован в итоговом протоколе как сошедший на 21-м круге.
 Автомобилем № 60 управлял сначала Пьеро Таруффи до 25-го круга, затем Хуан Мануэль Фанхио вплоть до 34-го круга. Таким образом, Фанхио классифицирован как дважды сошедший — на 23-м и 34-м кругах.

Итоги чемпионата 
Перед этапом в Италии в чемпионате лидировал Фанхио, набравший в трёх гонках 26 очков, у Фаджоли было 24 очка, набранные в четырёх зачётных гонках), у Фарины — 22 очка в трёх зачётных гонках. Так как зачёт чемпионата шёл по четырём лучшим результатам, на последнем этапе в зачёт Фанхио и Фарины шли все набранные ими очки, а у Фаджоли в зачёт пошла бы только победа. Фарина победил, набрал ещё 8 очков выиграл чемпионат, обойдя Хуан Мануэль Фанхио, который из-за схода получил только одно очко за быстрый круг в гонке. Луиджи Фаджоли занял 3 место на этапе, но очки за него не пошли в зачёт, так что он остался на 3 месте в общем зачёте. Интересно, что он оказался единственным гонщиком в сезоне, умудрившимся более четырёх раз финишировать в очках и за счёт этого потерять какую-то их часть в зачёте чемпионата.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии